Detta är en lista över de 730 kommunerna i departementet Moselle i Frankrike.

Moselle
Kommuner Moselle